Czarnolas peut désigner en Pologne :
 Czarnolas, village du powiat de Lipsko, dans la voïvodie de Mazovie
 Czarnolas, village du powiat de Zwoleń, dans la voïvodie de Mazovie
 Czarnolas, village de la voïvodie d'Opole
 Czarnolas, village de la voïvodie de Poméranie occidentale